Barbapapa est une série de livres pour enfants d'Annette Tison et Talus Taylor, créée en 1970. Elle a été adaptée trois fois :
 Barbapapa, série télévisée d'animation franco-américaine adapté (1974) ;
 Barbapapa autour du monde, série télévisée d'animation japonaise (1999).
 Barbapapa en famille, série télévisée d'animation française (2019).

Voir aussi